Мария де Лузиньян (, ум. 1 октября 1260, Мель (Пуату), или Фукармон (Нормандия) — дама д'Иссуден, графиня д’Э в 1246—1260.

Дочь Рауля II де Лузиньяна, графа д’Э, и его второй жены Иоланды де Дрё. В 1246 унаследовала от отца графство Э и сеньории Иссуден, Шивре, Шизе и Бене.

Вышла замуж (ранее 1250) за Альфонса де Бриенна (ум. 1270), сына короля Иерусалимского и латинского императора Жана де Бриенна и Беренгарии Кастильской.

Похоронена в аббатстве Фукармон.

Дети:

 Жан II де Бриенн (ум. 1294), унаследовал графство Э
 Изабелла (ум. 1302/1307), замужем за Жаном II де Дампьером, сеньором де Дампьером, виконтом де Труа
 Маргарита (ум. 1310), замужем за Ги II, виконтом де Туар
 Бланка (ум. до 1338), аббатиса в Мобюиссоне

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Дом де Лузиньян
Графини д’Э